Pasanggrahan (Maja, Majalengka), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Bojong), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Cilawu), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Munjul), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Plumbon), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Sagaranten), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Solear), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Sukawening), een bestuurslaag in Indonesië
Pasanggrahan (Tegal Waru), een bestuurslaag in Indonesië